Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2017 пройшли 23 липня. Кваліфікація відбулась 20 липня.

Медалісти

Змагання

Фінали 
{{4 Команди

|| Даніеле Гароццо|12| Тошія Саіто|15
|| Такахіро Шікіне|12|{{nowrap| Дмитро Жеребченко}}|15

|| Тошія Саіто|12|

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2017